Бердиєв — тюркське прізвище. Відомі носії:
 Бердиєв Курбан Бекійович — туркменський футболіст та тренер. Майстер спорту СРСР.
 Бердиєв Микола Володимирович — трубач, педагог, композитор, Заслужений артист України.

Прізвища